Байкова — может означать:

 Фамилия 
 Байкова, Анна Петровна (1930—1999) — свинарка, Герой Социалистического Труда.
 Байкова, Евгения Васильевна (1907—1997) — советская художница.
 Байкова, Наталья Борисовна (1894—1964) — советская переводчица, библиограф.
 Байкова, Римма Ивановна (род. 1925) — советская актриса театра.
 Байкова, Татьяна Дмитриевна (1901—1956) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда. Топоним 
 Байкова — деревня в Карачевском районе Брянской области России.
 Байкова гора — историческая местность в Киеве.
 Байкова гора (памятник природы)

 См. также 
 Байковка
 Байково
 Бойкова
 Баков